Billy el Niño y Don Dinero fue un grupo de hip hop de  Sevilla, España. Formado por Juaninacka (Juan Ignacio Guerrero, Mc) y DJ Randy (Dj), que surge tras la sepación de su anterior grupo La Alta Escuela.

Biografía 
Tras la disolución de La Alta Escuela, dos de sus componentes, Juaninacka y DJ Randy se agrupan para formar Billy el Niño y Don Dinero. En el año 2000 editan "Otra Historia De Coria" vía Flow Records, se trata de un maxi sencillo con tres canciones nuevas y dos pistas instrumentales.

El grupo no tuvo continuidad, pero a finales del 2013, anuncian un nuevo trabajo.

Discografía 
 "Otra historia de Coria..." (Maxi) (Flow Records, 2000)
 "Billy el niño y Don Dinero" (Álbum) (CasasDeCal, 2013)

Otra Historia De Coria: Listado de canciones 
 Otra Historia De Coria (5:43)
 Esa Mujer (4:47)
 El Sensei (3:56)
 Otra Historia de Coria (5:39 - Instrumental)
 Esa Mujer (4:47 - Instrumental)

Billy el niño y Don dinero: Listado de canciones 
 Déjalo estar 
 La gente como yo
 Siempre
 Qué importa
 Dope music
 Uno dos
 Mi bloc
 Lobos
 Creo (con Juanma)
 Boom Bye
 Billy el niño
 Nuevo Día
 Catequésis (Inédito 2014)

Véase también 
 Juaninacka
 La Alta Escuela
 Dossier en VersosPerfectos.com

Grupos de rap de España
Grupos de música de los años 2000
Grupos de música de Andalucía